Высочково — название населённых пунктов:

Россия 
 Высочково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Высочково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.